En Pologne, Pieczyska est le nom de plusieurs localités :

 dans la voïvodie de Mazovie
 Pieczyska, village du powiat de Grójec, 
 Pieczyska, village du powiat de Maków.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pieczyska, village du powiat d'Inowrocław, 
 Pieczyska, village du powiat de Bydgoszcz.

dans la voïvodie de Łódź
 Pieczyska, village du powiat de Sieradz, 
 Pieczyska, village du powiat de Wieruszów.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pieczyska, village du powiat de Kalisz, 
 Pieczyska, village du powiat d'Ostrzeszów.

dans la voïvodie d'Opole
 Pieczyska, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Pieczyska, village du powiat de Kartuzy, 
 Pieczyska, village du powiat de Starogard.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Pieczyska, village du powiat de Koszalin, 
 Pieczyska, village du powiat de Wałcz.